Power Construction Corporation of China Limited (Power China) — одна из крупнейших проектных и строительных компаний Китая (входит в сотню крупнейших компаний страны и в 500 крупнейших компаний мира). Основана в 2011 году решением Госсовета КНР, контрольный паркет акций принадлежит государству в лице SASAC, штаб-квартира расположена в Пекине.

Power Construction Corporation of China специализируется на проектировании и строительстве энергетических и транспортных объектов (гидроэлектростанции, тепловые, ветровые и солнечные электростанции, электрические сети и подстанции, железные дороги, автомагистрали, портовые и очистные сооружения), также занимается производством и монтажом энергетического оборудования, консалтингом, операциями с недвижимостью, финансовыми услугами и инвестициями. По состоянию на 2019 год выручка Power China составляла 41,8 млрд долл., прибыль — 1,2 млрд долл., активы — 98,5 млрд долл., рыночная стоимость — 13,8 млрд долл., в компании работало свыше 130 тыс. сотрудников.

Power Construction Corporation of China входит в «большую шестёрку» строительных компаний Китая (наряду с China State Construction Engineering, China Railway Group, China Railway Construction, China Communications Construction и Metallurgical Corporation of China).

История 
Power Construction Corporation of China (Power China) создана 29 сентября 2011 года на базе 14 провинциальных, муниципальных и районных предприятий строительного, энергетического и машиностроительного секторов, которые ранее входили в состав государственных компаний Sinohydro, HydroChina Corporation, State Grid Corporation of China и China Southern Power Grid.

По итогам 2020 года общая стоимость контрактов Power Construction Corporation of China составила порядка 673,26 млрд юаней (103,83 млрд долл. США) и выросла на 31,5 % в годовом исчислении. Стоимость контрактов компании по внутренним проектам достигла 471,66 млрд юаней (+ 29,79 %), а по зарубежным проектам составила 201,61 млрд юаней (+ 35,82 %). Общая стоимость контактов Power Construction Corporation of China по проектам в сфере охраны водных ресурсов и электроэнергетики в 2020 году составила 211,74 млрд юаней. В 2020 году Power China заняла 157-е место в списке компаний Fortune Global 500.

Деятельность 

Power Construction Corporation of China осуществила более 80 % работ по планированию, обследованию и проектированию крупных и средних гидроэнергетических проектов в Китае. Компания занимает более 65 % рынка строительства гидроэлектростанций Китая и более 50 % мирового рынка строительства крупных и средних водохранилищ и гидроэлектростанций. Power China построила свыше 200 крупных и средних гидроэлектростанций общей мощностью более 200 млн киловатт.

Кроме того, Power Construction Corporation of China принимала участие в строительстве «умных» жилых районов в городах Сюнъань и Шэньчжэнь, линий метро в Шэньчжэне и Чэнду, скоростных железных дорог и автомобильных магистралей; проектировала и строила водоочистные сооружения, канализационные системы и установки по опреснению морской воды.

Предприятия Power China производят оборудование для линий электропередачи, трансформаторных подстанций, открытых распределительных устройств, тепловых и гидроэлектростанций, портовое оборудование, в том числе насосы, котлы, вентиляторы, угольные дробилки, различные виды клапанов, ленточные и винтовые транспортёры, самосвалы, тягачи, подъёмные краны, стальные опоры линии электропередачи, бетонные электрические столбы и бетонные трубы, сварочные материалы.

Акционеры 
Контрольный пакет акций Power Construction Corporation of China принадлежит SASAC (62,7 %), другими значительными акционерами являются China Securities Finance (4,77 %), China Asset Management (3,33 %), Zhongyuan Asset Management (3,22 %), CCB Principal Asset Management (3,15 %), Nuode Asset Management (2,68 %), Bosera Asset Management (1,69 %), China Life AMP Asset Management (1,61 %), Beijing SASAC (1,61 %), Guangzhou SASAC (1,61 %), Shanghai Zhongmin Yinfu Capital Management (1,61 %), Invesco Great Wall Fund Management (1,09 %).

Структура 
В состав Power Construction Corporation of China входят десятки дочерних компаний, восемь национальных научно-исследовательских и опытно-конструкторских центра, 82 провинциальные научно-исследовательские и опытно-конструкторские лаборатории. На внутреннем рынке Power Construction Corporation of China работает преимущественно под брендом Power China, а на внешних рынках — под брендами HydroChina, Sinohydro, SEPCO, SEPCO III и HYPEC.

Дочерние компании 
 Sinohydro
 HydroChina 
 SEPCO Electric Power Construction Corporation
 SEPCO III
 Shanghai Electric Power Construction
 Changchun Generating Equipment Group
 Chengdu Steel Tower Works 
 Wuhan Steel Tower Works

Зарубежные активы 
Компании Power China International подчиняются Power China East & Southern Africa (Найроби), Power China West & Central Africa (Абиджан), Power China Middle East & North Africa (Дубай), Power China Eurasia (Стамбул), Power China Asia & Pacific (Куала-Лумпур) и Power China Americas (Панама).

Крупнейшие проекты 
Power Construction Corporation of China (или её предшественники) в качестве проектировщика, генерального подрядчика или субподрядчика принимала участие в следующих проектах: 

 ГЭС Сяоланди в провинции Хэнань (2000)
 ГЭС Три ущелья в провинции Хубэй (2003)
 ГЭС Мерове в Судане (2009)
 Бенгельский стадион в Анголе (2010)
 Пекин-Шанхайская высокоскоростная железная дорога (2011)
 ГЭС Бакун в Малайзии (2011)
 Международный аэропорт Хамад в Катаре (2014)
 ГЭС Кока-Кодо в Эквадоре (2016)
 Высокоскоростная железная дорога Сиань — Чэнду (2017)
 Высокоскоростная железная дорога Пекин — Чжанцзякоу (2019)
 ГЭС Нам-У в Лаосе
 ГЭС Камчай в Камбодже
 ГЭС Субре в Кот-д’Ивуаре
 ГЭС Карума в Уганде 
 Проект переброски воды Юг — Север
 ТЭС Янбу III в Саудовской Аравии
 ТЭС Порт-Касим в Пакистане
 ТЭС Джхарсугуда в Индии
 ТЭС Лайчжоу в провинции Шаньдун
 ТЭС Линъу в Нинся-Хуэйском автономном районе
 ВЭС Адама в Эфиопии
 ВЭС Цзюкуань в провинции Ганьсу
 ВЭС Чжанбэй в провинции Хэбэй
 СЭС Нур II в Марокко
 СЭС Прогрессовка в Украине
 Высокоскоростная железная дорога Джакарта — Бандунг 
 Железная дорога Китай — Лаос
 Кампус Сямэньского университета в Малайзии
 ЛЭП Минданао — Висайи на Филиппинах

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Строительные компании Китая
Компании Пекина